El término unitario o unitaria puede referirse a los siguientes artículos:

Política 
 Estado unitario, un estado organizado de forma que sus unidades administrativas siguen los lineamientos centrales.
 Partido Unitario (Argentina), un partido de tendencia liberal que sostenía la necesidad de un gobierno centralizado en la Argentina.
 Liga Unitaria (Argentina), una unión efímera de provincias argentinas al mando de José María Paz.
 Sindicato Unitario (España), un sindicato español.
 Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (España), un sindicato español de ideología maoísta.
 Izquierda Unitaria Europea, un grupo parlamentario socialista y comunista en el Parlamento Europeo.
 Unitarismo, originalmente corriente teológica que criticó la Trinidad. Iglesia occidental pluralista y postcristiana que surgió entre los seguidores de Miguel Servet en el siglo XVI en Polonia y Transilvania.

Matemáticas 
 Fracción unitaria, un fracción cuyo numerador es 1 y el denominador es un entero positivo.
 Función escalón unitario, una función cuyo valor es 0 para cualquier argumento negativo, y 1 para cualquier argumento positivo.
 Matriz unitaria una matriz que sirve de módulo en la multiplicación matricial.
Operador unitario, un operador que preserva el producto escalar en un espacio de Hilbert (generalizando a las matrices unitarias).
 Vector unitario,  un vector cuya longitud es 1.

Educación 

 Escuela unitaria, aquella escuela generalmente pequeña y de ámbito rural que junta en un mismo aula a niños de distintas edades.

Otros usos 
 En Argentina y otros países hispanoparlantes, un unitario es una serie de televisión, ficciones de entre 11 y 40 capítulos emitidos una vez por semana, generalmente sin una línea de continuidad (como es el caso de Mujeres asesinas), aunque también a veces pueden tener una continuidad (como Todos contra Juan, o Tiempo cumplido).
 También se conoce como unitarios a los largometrajes para televisión que se emiten en formato de video (a diferencia de las películas cinematográficas que se emiten en formato de celuloide). Esto principalmente en Venezuela.

Enlaces externos